The Power of Love ("la forza dell'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 The Power of Love – film del 1911 diretto da Joseph A. Golden
 The Power of Love – film del 1912 diretto da Allan Dwan
 The Power of Love – film del 1922 diretto da Nat G. Deverich e Harry K. Fairall, primo film 3-D distribuito ad un pubblico pagante
 The Power of Love – film del 2003 diretto da Rick Amundson

Musica 
 The Power of Love – album di Captain Sensible del 1984
 The Power of Love – singolo dei Frankie Goes to Hollywood del 1984
 The Power of Love – singolo di Huey Lewis and the News del 1985, dalla colonna sonora di Ritorno al futuro
 The Power of Love – singolo di Jennifer Rush del 1985, successivamente reinterpretato da Laura Branigan (1987) e Céline Dion (1993)
 The Power of Love – album di Sam Bailey del 2014
 Harry and the Potters and the Power of Love – album degli Harry and the Potters del 2006
 The Power of Love – canzone dei Lunatica contenuta nell'album The Edge of Infinity

Televisione 
 La forza dell'amore (The Power of Love) – episodio della seconda stagione di The O.C.

Pagine correlate 
 Power of Love